Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Erste Bank Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler an der Qualifikation teil, die am 23. und 24. Oktober 2021 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde ebenfalls ein Platz im Hauptfeld vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Wien